Austria:
 Spielberg – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Osoby:
 Anne Spielberg (ur. 1949) – amerykańska scenarzystka, siostra Stevena
 Arnold Spielberg (ur. 1917) – amerykański inżynier, ojciec Stevena
 Christine Spielberg (ur. 1941) – niemiecka lekkoatletka
 Larisa Spielberg (ur. 1980) – amerykańska łyżwiarka figurowa
 Robin Spielberg (ur. 1962) – amerykańska pianistka
 Sasha Spielberg (ur. 1990) – amerykańska aktorka, córka Stevena
 Steven Spielberg (ur. 1946) – amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Wilhelm Spielberg (1826–1890) – niemiecki polityk

Inne:
 (25930) Spielberg – planetoida

Zobacz też:
 Spilberg
 Spielberghorn